Il nome Angela è stato ufficialmente utilizzato per tre cicloni tropicali nellꞌOceano Pacifico occidentale e per due nellꞌEmisfero Meridionale. Inoltre esso fu anche usato per un tifone del XIX secolo, sebbene questo utilizzo non sia stato ufficiale.

Nel nordovest del Pacifico, il nome Angela fu utilizzato in una delle liste dei vecchi nomi: 
 Tifone Angela (1989) (T8923, 26W, Rubing), colpì le Filippine con quasi la forza massima, provocando la morte di 119 persone.
 Tifone Angela (1992) (T9224, 24W), giunse a terra nel Vietnam come tifone tropicale.
 Tifone Angela (1995) (T9520, 29W, Rosing), un potente uragano che uccise centinaia di persone nelle Filippine e il cui nome PAGASA fu ritirato.
 Nel 1867, un tifone colpì le Filippine, diventando infine il quinto più mortale; successivamente fu nominato ufficiosamente "tifone Angela".

Vi furono due cicloni denominati Angela nellꞌEmisfero Meridionale:
 Ciclone Angela del 1966
  Ciclone Angela del 1972, passato vicino alle Isole Cocos (Keeling) e alle isole Christmas.

Cicloni tropicali